Канфари — фамилия. Известные носители:
 Канфари, Энрико
 Канфари, Эудженио